

Sigle 
 High Gross Weight, nella terminologia aeronautica

Codici 
 hgw – codice ISO 639-3 della lingua haigwai